Бхатия () — индийская фамилия. Известные носители:

 Бхатия, Раджив Хариом (псевдоним Акшай Кумар; род. 1967) — индийский актёр.
 Бхатия, Руби (род. 1973) — канадско-индийская актриса и телеведущая.
 Бхатия, Таманна (род. 1989) — индийская актриса.